Agogo kan syfta på:

Agogo (album) – album av KMFDM
Agogo, Ghana – en ort i Ghana.
Junior Agogo (1979–2019) – en ghanansk fotbollsspelare